De finale van de Europacup II van het seizoen 1986/87 werd gehouden op 13 mei 1987 in het Olympisch Stadion in Athene. Ajax nam het op tegen het Oost-Duitse FC Lokomotive Leipzig. De Amsterdammers hadden genoeg aan een doelpunt van Marco van Basten, die op het ogenblik van de finale al wist dat hij Ajax zou verlaten voor AC Milan. Het was de eerste keer dat een Nederlandse club de finale van de Europacup II bereikte.

Wedstrijd

1987
Europacupvoetbal 1986/87
AFC Ajax
Europacup II 1973
Sportevenement in Athene